Bakuny – wieś na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie odelskim
 Bakuny – wieś na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie lidzkim w sielsowiecie berdowskim
 Bakuny – wieś na Białorusi, położona w obwodzie homelskim w rejonie brahińskim w sielsowiecie Burki
 Bakuny – wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie prużańskim w sielsowiecie Wielkie Sioło
 Bakuny – wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie prużańskim w sielsowiecie Linowo